Ruellan ist der Familienname folgender Personen:

 André Ruellan (1922–2016), französischer Autor und Arzt
 Andrée Ruellan (1905–2006), US-amerikanische Malerin